Rittscher ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Rittscher (* 1945), deutscher Wirtschaftsmanager
 Hermann Rittscher (1839–1897), Rechtsanwalt und Notar sowie Senator der Hansestadt Lübeck
 Wulf Rittscher (eigentlich: Wulff Hemberger-Rittscher; 1902–1957), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Ritscher